Брайт — англійське () і німецьке () прізвище.

Відомі носії:
 Барнор Брайт (;  1994) — ганський футболіст.
 Волтер Брайт (;  1957) — американський програміст, розробник комп'ютерних мов C++ та D.
 Герман Брайт (; 1892—1964) — німецький генерал танкових військ.
 Дейв Брайт (;  1949) — новозеландський футболіст, захисник.
 Джон Брайт (; 1908—1989) — американський журналіст, сценарист і політичний діяч.
 Кемерон Брайт (, при народженні Кемерон Дуглас Кріггер ;  1993) — канадський актор.
 Річард Брайт (; 1789—1858) — відомий англійський лікар, який описав багато хвороб нирок.
 Річард Брайт (; 1937—2006) — американський актор.
 Тора Брайт (;  1986) — австралійська сноубордистка, олімпійська чемпіонка (2010).

Англійські прізвища